Amerikai Egyesült Államok
 Dewey (Dél-Dakota)
 Dewey (Illinois)
 Dewey (Indiana)
 Dewey (Missouri)
 Dewey (Oklahoma)
 Dewey (Utah)
 Dewey (Skagit megye, Washington)
 Dewey (Whatcom megye, Washington)
 Dewey megye (egyértelműsítő lap)

Egyéb
 Dewey, családnév
 Dewey, keresztnév
 Dewey, az első klónozott szarvas
 John Dewey (1859–1952) amerikai pedagógiatudós